L'édition 2006 de l'Ethias Trophy, tournoi du circuit Challenger, s'est déroulée du 2 au .

En simple, le Serbe Janko Tipsarević a remporté cette édition tandis que Jean-Claude Scherrer et Lovro Zovko ont remporté le double.

Résumé de l'édition

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ethias Trophy
 ATP Challenger Tour

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 

2006
Ethias
Tennis en octobre 2006